George Tyler Wood (1795–1858) – amerykański polityk, gubernator Teksasu
 George W. Wood (1808–1871) – amerykański polityk
 George Wood (1858–1924) – amerykański baseballista
 George O. Wood (1941–2022) – amerykański pastor zielonoświątkowy
 George Wood (ur. 1952) – szkocki piłkarz